Kızılağaç ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Kızılağaç (Karlıova), Ortschaft im Landkreis Karlıova der türkischen Provinz Bingöl
 Kızılağaç (Kaş), Ortschaft im Landkreis Kaş der türkischen Provinz Antalya
 Kızılağaç (Milas), Ortschaft im Landkreis Milas der türkischen Provinz Muğla
 Kızılağaç (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli der türkischen Provinz Adana
 Kızılağaç (Vize), Ortschaft im Landkreis Vize der türkischen Provinz Kırklareli